A Turul Ultrái (Korábban: Los Bandítos)  egy tatabányai futballszurkolói csoport. Az  FC Tatabánya első ultracsoportja.

Története
A Turul Ultrái (rövidítve: TU ) 2000-ben alakult, miután az FC Tatabánya hosszú idő után ismét a legfelső osztályban szerepelhetett. Ekkor négy fiatal szervezkedni kezdett, azzal a céllal hogy valami újat vigyen az amúgy a B-közepes szurkolás szintjén ragadt Tatabányai szurkolói életbe.

Kezdetben az akkor még stadionproblémák miatt Csepelen játszó Tatabánya mérkőzésein csupán kisebb a csapatot éltető rigmusokkal énekeltek, a hozzájuk mérkőzés közben csatlakozó többi lelkes szurkolóval. Ez a kezdeményezés később több helyi fiatalt ragadott magával, és rövid idő alatt népszerűvé vált, és az ultrák létszáma gyarapodni kezdett. Az első időkben még a Los Bandítos nevet használták, később azonban úgy gondolták, hogy eredetibb lenne valami magyaros hangzású nevet választani. Ekkor választották A váci Dunakanyar Ultrái mintájára nevüknek, és címerüknek  Tatabánya város jelképét a turulmadarat. Ezt 2006-ban felváltotta a bányászat jelképe, a két keresztbetett kalapács, melyet egy babérkoszorú ölel közre.

TU Második vonal
A Turul Ultrái egy ifjúsági szekciójának elnevezése volt amely a 2000-es években években tevékenykedett, elsődlegesen fiatalítás céljából létrehozott, a TU védőszárnyai alatt működött. A csoport megszűnése után több tagjuk beolvadt a Turul Ultrái közé, mások pedig egyéb elfoglaltságok miatt felhagytak a szurkolói élet művelésével.

A csoport és a nők 
A TU soraiban egy időben jelentős aktivitást mutattak a hölgy tagok. Ennek hatására később egy lady szekció létrehozása is felmerült, hasonlóan a Sóstói Hableányokhoz, de ez a mai napig nem valósult meg.

Kapcsolat a klubbal
A TU évek óta kifejezetten jó kapcsolatot ápol az FC Tatabánya klubvezetőségével, ez köszönhető annak, hogy a klub jelenlegi ügyvezetője szintén a Turul Ultrái kötelékébe tartozik mind a mai napig.

Hagyomány tisztelet 
A Turul Ultrái nagymértékben tisztelik a Klubjuk, és városuk a bányászattal szorosan összefonódó múltját, és hagyományait. Büszkén vállalják a csapat, illetve a város és térség bányászattal kapcsolatos emlékeit. Dalaikban többször feltűnnek a „Hajrá, Bányász!”, illetve a „Jó Szerencsét!” szóösszetételek. Zászlóik mintázata is a bányászat jelképeit tükrözi.

Barátok, és riválisok 
A csoport jó, illetve rossz kapcsolatot ápol bizonyos ultracsoportokkal. A viszony kialakulása nem mindig világos (Földrajzi elhelyezkedés, régi sérelmek, hasonló hírnév stb.), leszámítva az Ascoli csapatát, akikkel a Vasassal való rossz viszonya szülte az azóta is gyümölcsöző barátságot.

Barátok
Sopron, Fehérvár, Zalaegerszeg, Ascoli (olasz), Odra Opole (lengyel), Polonia Bytom (lengyel), Los Angeles Lakers (amerikai)

Riválisok
Győr, Vasas, Celldömölk

Politika 
A csoport tagjai nem politizálnak a lelátón, illetve nem hangoztatnak különféle politikai eszméket, de a csoport jelentős része jobboldali, illetve szélsőjobboldali beállítottságú.

Források 
Turul Ultrái hivatalos oldala
cikk az Ultrárról
külföldi oldalon a Turul ultrái
Cikk a Turul ultráiról a Szekszárdi FC honlapján
cikk a Turul ultráiról
cikk a TU-ról az Ultras balf honlapján
brigadesopron.hu
cikk a TU-ról
cikk a baon.hu a TU-ról
letölthető anyag a Turul Ultráiról
Harmadik félidő Magazin

Külső hivatkozások 
Honlapok

FC Tatabánya hivatalos oldala
Tatabánya város honlapja
Bányászdrukker.hu

Szurkolás
Tatabánya